UGS est un code, qui signifie :

Code et sigle

 Le code ISO (4217) de l'ancien shilling ougandais.
 Certains  (United States to Gibraltar), le S désignant slow (convois lents durant la Seconde Guerre mondiale).
 Union de Groupements Sportifs, notion juridique française - voir par exemple le Nantes Rezé Métropole Volley.
 Union de la gauche socialiste, un groupe de militants de gauche français fondé fin 1957.
 Unité de gestion des stocks, une unité de mesure utilisée en gestion des stocks.
 Urania Genève Sport, un club polysportif suisse basé à Genève.
Code
Homonymie d'acronyme
Acronyme